Il calcio a 5 ai Giochi asiatici indoor è una competizione di calcio a 5 all'interno dei Giochi asiatici indoor. La prima edizione si è tenuta nel 2005.

Edizioni

Maschile

Donne

Note
2nd Asian Indoor Games Futsal Tournament, FutsalPlanet.com

Calcio a 5 nelle manifestazioni multidisciplinari
Giochi asiatici indoor